Otoczka bakteryjna – otacza i chroni komórki bakterii.
 Otoczka mielinowa
 Otoczka biaława
 otoczka wirusowa
 Otoczka – ciek wodny, rów, lewobrzeżny dopływ rzeki Regi w woj. zachodniopomorskim